Morscheck ist der Familienname folgender Personen: 

 Wilhelm Morscheck (1878–1942), deutscher Maler 
 Karl-Heinz Morscheck (* 1940), deutscher Künstler und Buchautor
 Peter Morscheck (* 1960), deutscher Gitarrist und Gitarrenlehrer, siehe Morscheck & Burgmann

Siehe auch:
 Morscheck & Burgmann, ein deutsches Musiker-Duo